Тинли:

 Тинли — село в Губадлинском районе Азербайджана.
 Тинли — село в Джебраильском районе Азербайджана.